La palabra comunidad puede referirse a:

 Comunidad, un conjunto de individuos que comparten elementos en común.
 Comunidad intencional, un grupo de personas cuyo eje de convocatoria persigue principios de afinidad y apoyo mutuo.
 Comunidad local, un grupo de personas que viven cerca unas de otras.

África 
 Comunidad Africana Oriental
 Comunidad de Desarrollo de África Austral
 Comunidad Económica Africana
 Comunidad Económica de Estados de África Occidental
 Comunidad Económica de los Estados de África Central
 Comunidad Económica y Monetaria de África Central

Unión Europea 
 Comunidad de Trabajo de los Pirineos
 Comunidad Económica Europea. Antigua Unión Europea.
 Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM)
 Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)
 Comunidad china en Liverpool, barrio chino más antiguo de Europa, data de 1934.
 Comunidad de aldeas. Institución medieval aragonesa (Aragón, España),
 Comunidad de villa y tierra primera repoblación de la cuenca del río Duero.
 Comunidad germanófona de Bélgica

Internacional 
 Comunidad Andina. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
 Comunidad de Estados Independientes
 Comunidad de Países de Lengua Portuguesa
 Comunidad del Caribe
 Comunidad Económica Eurasiática
 Comunidad India Ak-Chin
 Comunidad internacional

Agricultura 
 Comunidad campesina de Carampa
 Comunidad agraria Las Juntas y los Veranos
 Comunidad de regantes

Ciencia 
 Comunidad biológica, Biocenosis.
 Comunidad serial, etapa intermedia hallada en una sucesión ecológica de un ecosistema.
 Comunidad clímax
 Comunidad científica

Derecho 
 Comunidad de bienes
 Comunidad de propietarios
 Comunidad beligerante
 Comunidad no incorporada

Informática 
 Comunidad virtual
 Comunidad wimax
 Comunidad inalámbrica
 Comunidad de Software Libre Morfeo
 Comunidad de Usuarios de Software Libre en Colombia (Colibrí).

Política y administración 
 Comunidad (Gales)
 Comunidad autónoma
 Comunidad de aglomeración. Francia.
 Comunidad de comunas. Francia.
 Comunidad campesina. Perú
 Comunidad Francesa
 Comunidades imaginadas, una manera alterna y diferente de comprender el significado de Nación.
 comunidades indígenas
 Comunidad primitiva o Comunismo primitivo

Otros 
 Comunidad, en la organización territorial española, un espacio que usufructúan comunalmenteD unos concejos, municipios o villas hermanas y sus vecinos, y sobre el cual ejerce la jurisdicción una junta.
 Comunidad religiosa
 Comunidad de aprendizaje de idiomas
 Comunidad de hablantes. Sociolingüística.
 Comunidad de Inteligencia en España. Conjunto de organizaciones pertenecientes al Gobierno.
 Comunidad educativa
 Comunidad Nikkei, emigrantes de origen japonés.
 Comunidad terapéutica para el abuso de drogas.